Баланов — фамилия; имеет женскую форму Баланова.

 Баланов, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский боксёр-любитель.
 Баланов, Залман Исаакович (род. 1959) — белорусско-американский математик, профессор Техасского университета.
 Баланов, Никифор Федотович (1909—1981) — советский лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Баланова, Клавдия Ерофеевна (1915—2005) — советский, российский живописец.